Dirk Ahner ist der Name folgender Personen:

* Dirk Ahner (Ökonom) (* 1946), deutscher Ökonom
 Dirk Ahner (Autor) (* 1973), deutscher Drehbuch- und Kinderbuchautor